Carlos Alberto Braune (,  — , ) foi um político brasileiro, prefeito da cidade de Nova Friburgo.

Compôs a junta governativa empossada pelo Movimento Revolucionário de 1930 e teve como missão instalar a administração municipal dentro de novas normas administrativas.

Nova Friburgo
Prefeitos de Nova Friburgo